En , Dębe désigne :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Dębe, un village dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 Dębe, un village dans le powiat de Kalisz.

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Dębe, un village dans le powiat de Legionowo ;
 Dębe, un village dans le powiat de Sokołów.